TR06 steht für:
 Transrapid 06, ein zweigliedriges Magnetschwebebahn-Fahrzeug

TR-06 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der türkischen Provinz

TR06